Tinsley est un nom porté notamment par :

Patronyme 
 Beatrice Tinsley (1941-1981), astronome et cosmologiste néo-zélandaise.
 Jamaal Tinsley (1978-), joueur de basket-ball américain.
 Marion Tinsley (1927–1995), Américain considéré comme le meilleur joueur de dames.
 Michael Tinsley (1984-), athlète américain.

Prénom 
 Tinsley Ellis (1957-), guitariste et chanteur américain de blues et de rock.
 Tinsley Harrison  (1900-1978), médecin et éditeur américain.

Toponyme 
 Tinsley Green, village du West Sussex, en Angleterre.

Divers 
 Prix Beatrice M. Tinsley, prix d'astronomie et d'astrophysique nommé en lhonneur de l'astronome Beatrice Tinsley.

Homonymie de patronyme